Tóth Tamás (1936–2022) erdélyi magyar színész
 Tóth Tamás (1937) állami díjas villamosmérnök
 Tóth Tamás (1942–2009) filozófus, egyetemi tanár
 Tóth Tamás (1958) magyar színész
 Tóth Tamás (1965) sportlövő
 Tóth Tamás (1966) filmrendező
 Tóth Tamás (1968) temetőkutató
 Tóth Tamás (1972) Budapest rendőrfőkapitánya (2010–2014)
 Tóth Tamás (1989) triatlonista
 Tóth Tamás (1992) paralimpiai aranyérmes úszó
 Tóth Tamás (1976) római katolikus pap, rektor
hasonló nevűek
 Tóth Tamás Boldizsár (1969) műfordító